Michael Kohlmann e Alexander Waske hanno battuto in finale Ivo Minář e Jan Minář 7-63, 6-3.

Teste di serie 

 Michael Kohlmann /  Alexander Waske (Campioni)
Assente

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (semifinali)
 Flavio Cipolla /  Alessandro Motti (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Belgrado Challenger 2006